Gadon est un patronyme porté notamment par :

 Sarah Gadon (1987-), actrice canadienne ;
 Vladimir Gadon (1775-1842), homme politique lituanien.